Schwob ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schwob (* 1937), österreichischer Germanist
 Fritz Hermann Schwob (1891–1956), Brandenburgischer Arbeitsminister (CDU)
 Jacques Schwob d’Héricourt (1881–1943), französischer Filmproduzent
 Lucien Schwob (1895–1985), Schweizer Maler und Grafiker
 Marcel Schwob (1867–1905), französischer Schriftsteller und Übersetzer
 Ralf Schwob (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Susanne Schwob (1888–1967), Schweizer Malerin und Innendekorateurin

Sonstiges:
 Schwob Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Schwob, elsässischer und schweizerdeutscher Ethnophaulismus für „Schwaben“ und allgemein „Deutsche“

Siehe auch:
 Švob
 Schwobsheim